Шильхавски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шильхавски, Пауль (1918—1995) — австрийский пианист и музыкальный педагог.
 Шильхавски, Сигизмунд (1881—1957) — австрийский военачальник.